Vive e lavora a Parma.

Si è specializzato prima in Italia, e poi negli Stati Uniti, sia in psichiatria che in psicoanalisi.

Attento studioso della teoria della tecnica psicoanalitica, ha contribuito alla diffusione in Italia del pensiero di alcuni dei più importanti psicoanalisti statunitensi (David Rapaport, Morris Eagle, Robert Holt, Merton Gill, tra gli altri).

È autore di oltre trecento pubblicazioni scientifiche in varie lingue, tra cui circa settanta capitoli di volume (compresi significativi contributi al Trattato Italiano di Psichiatria), ed è stato il fondatore delle sezioni italiane della Society for Psychotherapy Research (SPR) e della Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI). È stato nominato chair (coordinatore e responsabile del programma) del Rapaport-Klein Study Group e membro dell'editorial board della collana Psychological Issues.

È stato docente in diverse Università italiane (Parma, Bologna, Aosta, Torino, San Raffaele di Milano), è attualmente il direttore responsabile della rivista trimestrale Psicoterapia e Scienze Umane, e si occupa di varie tematiche legate alla psichiatria e alla psicologia clinica.

Opere 
 Migone P. (1995). Terapia psicoanalitica. Milano: FrancoAngeli Editore (nuova edizione aggiornata: 2010).
 Migone P. (1992). Alla ricerca del "vero meccanismo di azione" della psicoterapia. Milano: Il Ruolo Terapeutico.
 Migone P. (2008). Cronache psicoanalitiche. Verona: Libreria Pagina Dodici.

Curatele
 Migone P., a cura di (1994). Psicoanalisi ed ermeneutica. Dibattito tra Robert R. Holt, Horst Kächele, e Gianni Vattimo. Chieti: Métis, 1995.
 Zabonati A., Migone P. & Maschietto G., a cura di (1991). La validazione scientifica delle psicoterapie psicoanalitiche. Mestre (VE): IPAR, 1994.
 Migone P., Martini G. & Volterra V., a cura di (1988). New Trends in Schizophrenia. S. Maria a Vico (CE): Fondazione "Centro Praxis", 1989-92 (4 volumi).

Pubblicazioni scientifiche 
 The influence of pharmaceutical companies, in Research in Psychotherapy. 2017;20(2), DOI 10.4081/rippo.2017.276
 Il dibattito dei fattori curativi nelle relazioni di aiuto, in M@GM@, 2017;15(2)
 Mente e cervello. Equivoci epistemologici e clinici a proposito della cosiddetta “integrazione” tra farmaci e psicoterapia, in Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia. 2013;4(3):370-376 DOI 10.4453/rifp.2013.0036

Note

Collegamenti esterni 
 

Psicoterapeuti italiani